Fourche Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Fourche Creek (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Fourche Creek (Missouri), Fluss im Bundesstaat Missouri
 Fourche Creek (Oklahoma), Fluss im Bundesstaat Oklahoma
 Fourche Creek (Wisconsin), Fluss im Bundesstaat Wisconsin